Фрэнсис Реджинальд Скотт, также известный как Фрэнк Скотт или Ф. Р. Скотт (; 01.08.1899, Квебек — 30.01.1985) — канадский поэт и юрист. Лауреат высшей литературной премии Канады, дважды лауреат премии генерал-губернатора Канады (1977, 1981). Доктор права, профессор.

Родился в многодетной семье шестым из семерых детей. Был свидетелем беспорядков в городе во время кризиса воинского призыва 1917 года.

Окончил Университет Бишопс, после чего как стипендиат Родса отправился в Оксфорд. Бакалавр искусств (1922) и литературы (1923). Попал под влияние идей христианского социализма Р. Г. Тоуни и студенческого христианского движения.

По возвращении в Канаду обосновался в Монреале, в 1924—26 гг. учился праву в Университете Макгилла и затем, с перерывом на барристерство с 1927 г., с 1928 г. преподавал там на юрфаке, впоследствии в 1961—64 гг. его декан, с 1968 г. в отставке.

В годы Великой депрессии стал видной фигурой в канадском социалистическом движении.

Сооснователь политпартии :en:Co-operative Commonwealth Federation, её глава в 1942—50 гг.

В 1952 г. в Бирме.

В 1963—71 гг. член Королевской комиссии по билингвизму и бикультурализму.

С 1947 года член Королевского общества Канады, был отмечен  за видные заслуги в канадской литературе (1962).
Лауреат премии Молсона (1965).
Членкор Британской академии (1967).

Был женат на художнице .

Похоронен в Монреале.

Примечания

Ссылки 
 

Стипендиаты Родса
Доктора права
Преподаватели Университета Макгилла
Юристы Канады
Поэты Канады
Члены Канадского королевского общества
Члены-корреспонденты Британской академии
Члены Британской академии
Лауреаты премии Молсона
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники юридического факультета Университета Макгилла
Университет Бишопс
Преподаватели Университета Макгилла
Преподаватели юридического факультета Университета Макгилла
Стипендиаты Гуггенхайма
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Университета Конкордия
Награждённые медалью Лорна Пирса